Shirin David (née en 1995), youtubeuse, blogueuse, actrice, auteure-compositrice, musicienne, chanteuse et rappeuse allemande.
 Shirin Ebadi (née en 1947), juge et avocate iranienne.
 Shirin et Farhad, film iranien d'Abdolhossein Sepanta, sorti en 1934.
 Shirin (film), drame iranien d'Abbas Kiarostami sorti en 2008.
 Shirin Neshat (née en 1957), artiste vidéaste et photographe iranienne.
 Synaphosus shirin, une espèce d'araignées aranéomorphes.
 Ab Shirin, un village de la province de Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad, en Iran.

Voir aussi